Светлана Семёновна Акимова (род. 19 сентября 1945, Уфа) — актриса Башкирского республиканского русского драматического театра. Народная артистка Башкирской АССР (1984).

Биография 
Родилась 19 сентября 1945 года в Уфе.
 
Окончила Уфимское училище искусств в 1967 году (курс Ш. М. Муртазиной).

По окончании училища работает в Государственном академическом русском драматическом театре Республики Башкортостан г. Уфа.

Член Союза театральных деятелей (1970 г.).

Роли в спектаклях 
 Инга («Четыре креста на солнце» А. А. Делендика; дебют, 1967)
 Агничка («Не всё коту масленица» А. Н. Островского)
 Амаранта («Испанский священник» Джона Флетчера и Филиппа Мэссинджера)
 Аннушка («Обыкновенный человек» Л. М. Леонова)
 Валя («Кадриль» В. П. Гуркина)
 Варя («Вишнёвый сад» А. П. Чехова)
 Инга Денисова («Берегите белую птицу» Н. И. Мирошниченко)
 Кончетта Меле («Утешитель вдов», Джузеппе Маротта и Белизарио Рандоне)
 Любовь Торцова («Бедность не порок» А. Н. Островского)
 Липочка и Сваха («Банкрот, или Свои люди — сочтёмся!» А. Н. Островского)
 Марта-Изабелла («Деревья умирают стоя» Алехандро Касоны)
 Маша Балагурова («Эй ты, здравствуй!» Г. С. Мамлина)
 Машенька («Машенька» А. Н. Афиногенова)
 Мигачёва («Не было ни гроша, да вдруг алтын» А. Н. Островского)
 Мстиславская («Царь Фёдор Иоаннович» А. К. Толстого)
 Настёна («Живи и помни» В. Г. Распутина)
 Неля («Жестокие игры» А. Н. Арбузова)
 Нэркэс («Изгнанная» по пьесе И. Х. Юмагулова «Нәркәс»)
 Похлёбова («Петербургские квартиры» Ф. А. Кони)
 Серафима («Самоубийца» Н. Р. Эрдмана)
 Софья Ивановна («Пока она умирала» Н. М. Птушкиной)
 Сима («Спешите делать добро» М. М. Рощина)
 Устинья Наумовна («Банкрот» А. Н. Островского)
 Фелицата («Наливные яблоки» А. Н. Островского)
 Фениса («Хитроумная влюблённая» Лопе де Вега)
 Щекоткина («Петербургские квартиры» Ф. А. Кони)

Роли в кино 
1974 — "Незнакомый наследник"— Зина

2003 — «День хомячка» (режиссёр Виталий Мухаметзянов, Русское Счастье Энтертеймент и киностудия «Башкортостан», РФ) — жена Безухова

Награды и звания 
 Заслуженная артистка Башкирской АССР (1974)
 Народная артистка Башкирской АССР (1984)

Ссылки 

Статья в электронной версии Башкирской энциклопедии

http://www.bashinform.ru/news/765277-ona-darit-zritelyam-teplo-dushi-k-yubileyu-aktrisy-svetlany-akimovoy/

Персоналии:Русский академический театр драмы Башкортостана
Выпускники Уфимского училища искусств